

Niemcy 
 Siebeneichen – dzielnica Demmina
 Siebeneichen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Siebeneichen – pałac w Miśni

Polska 
 Siebeneichen – niemiecka nazwa Dębowego Gaju w gminie Lwówek Śląski – miejsce bitwy w 1813.